Тумлін-Подґруд () — село в Польщі, у гміні Медзяна Ґура Келецького повіту Свентокшиського воєводства.

У 1975-1998 роках село належало до Келецького воєводства.

Примітки 

Села Келецького повіту